Venter je lahko:
 Christoffel Johannes Venter, južnoafriški general in vojaški pilot
 Jacobus Johannes Venter, južnoafriški politik
 J. Craig Venter, ameriški biotehnolog in poslovnež